Сан-Кристобаль-де-Энтревиньяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 42 км². Население — 1560 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 San Cristóbal de Entreviñas
 Minuit

Муниципалитеты Саморы